Geografia:
Turó de l'Home situat al Massís del Montseny.
Turó de l'Home situat al terme de Badalona.
Turó de l'Home: cim situat al municipi de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)